Paragordionus är ett släkte av tagelmaskar. Paragordionus ingår i familjen Chordodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tagelmaskar
Paragordionus